Jack Pierce peut désigner :
 Jack Pierce (1889-1968), un maquilleur américain ;
 Jack Pierce (1962-), un athlète américain spécialiste du 110 mètres haies.